El Torneig de Palerm 2012, oficialment conegut com a Italiacom Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 25a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 de juliol de 2011 al Country Time Club de Palerm, Itàlia.

La tennista local Sara Errani va guanyar el quart títol individual de la temporada i segon a Palerm. Va esdevenir en la primera tennista italiana en guanyar quatre torneigs individuals en una temporada. La txeca Barbora Záhlavová-Strýcová va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la de dobles.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012